Руденка — топоним.

Белоруссия 
 Руденка — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Руденка — деревня в Березинском районе Минской области.

Украина 
 Руденка — село в Куйбышевском районе Запорожской области.
 Руденка — село в Ямпольском районе Сумской области.
 Руденка — прежнее наименование села Политрудня в Городнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Руденька — упразднённая деревня в Хойникском районе Гомельской области.

Примечания